Emeroleter est un genre éteint de parareptiles pareiasauromorphes de la famille des nyctérolétéridés ayant vécu au début du Permien supérieur, durant le Wuchiapingien, soit il y a environ entre  à  millions d'années. C'est le plus récent des nyctérolétéridés, le seul n'ayant pas vécu au Permien moyen.

Connu à l'origine et comme la plupart des parareptiles, par un crâne unique, Emeroleter a ensuite été ré-étudié en 2012 à la suite de la découverte de deux squelettes presque complets trouvés l'un à côté de l'autre. Les fossiles proviennent des berges de la rivière Viatka près de la ville de Kotelnitch dans l'oblast de Kirov, en Russie.

Une seule espèce est rattachée au genre : Emeroleter levis, décrite par Ivakhnenko en 1997. Elle a été découverte dans les mêmes niveaux stratigraphiques qu'un Pareiasauridae herbivore, Deltavjatia vjatkensis.

Description 
C'est un nyctérolétéridé long et fin, d'allure gracile, de petite taille avec un crâne triangulaire, légèrement allongé et aplati, mesurant environ  de long, ce qui en fait le plus petit des nyctérolétéridés avec Nycteroleter.
Ses membres et leurs extrémités sont également graciles, sa queue est assez courte et fine. Cette morphologie semble indiquer un mode de vie terrestre avec une capacité à sprinter.

Le sommet de son crâne est caractérisé par la présence de nombreuses petites perforations circulaires qui forme un motif régulier et constitue l'autapomorphie la plus notable du genre.
La longueur totale de l'animal devait atteindre une trentaine de centimètres, ses fémurs présentent une forme sigmoïdale singulière.

Ses dents sont petites et pointues, indiquant un régime alimentaire composé d'insectes et de petits invertébrés.

La position des deux squelettes trouvés à  l'un de l'autre, recroquevillés avec le crâne dirigé vers la queue et les membres postérieurs, pourrait indiquer qu'ils vivaient dans des terriers et seraient morts en même temps.

Classification 
Linda A. Tsuji  en 2012 ont réalisé une analyse phylogénétique des parareptiles de la famille des nyctérolétéridés. Leur cladogramme montre la position d'Emeroleter au sein de cette famille :

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Voir aussi

Annexes 

Genre d'anapsides (nom scientifique)
Sauropside du Permien
Paléontologie en Russie
Taxon fossile décrit en 1997